Бродский, Исаак: Бродский, Исаак Давидович (1923—2011) — советский скульптор-монументалист.
 Бродский, Исаак Израилевич (1883 или 1884 — 1939) — русский и советский живописец-портретист и график, педагог.